Örsjö distrikt kan syfta på:

Örsjö distrikt, Skåne
Örsjö distrikt, Småland

Se även
Örsjö församling
Örsjö socken